Sitta kan meerdere betekenissen hebben: 

Hummel (motorfiets), een ondermerk van een historisch merk motorfietsen.
Sitta (geslacht), een geslacht van de boomklevers.
Sittah, Nederlands illusioniste.